Caserta steht für:

 den Palast von Caserta in
 Caserta, der Hauptstadt der gleichnamigen italienischen Provinz
 Provinz Caserta, italienische Provinz der Region Kampanien

Caserta oder de Caserta ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Caserta (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Flavio Caserta (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Nello Caserta (1905–1990), italienischer Parlamentsabgeordneter (DC)
 Philippus de Caserta, Musiktheoretiker und Komponist des 14. Jahrhunderts
 Raffaello Caserta (* 1972), italienischer Fechter